rsync () — программа для UNIX-подобных систем, которая эффективно выполняет синхронизацию файлов и каталогов в двух местах (необязательно локальных) с минимизированием трафика, используя кодирование данных при необходимости. Важным отличием rsync от многих других программ/протоколов является то, что зеркалирование осуществляется одним потоком в каждом направлении (а не по одному или несколько потоков на каждый файл). rsync может копировать или отображать содержимое каталога и копировать файлы, опционально используя сжатие и рекурсию. rsync передаёт только изменения файлов, что отражается на производительности программы. 

Выпущен под лицензией GNU GPL.

Синтаксис 
Подобно rcp и scp, rsync требует указания источника и назначения; любой из них может быть удалённым, но не оба одновременно.

Общий синтаксис:

rsync [OPTION] … SRC … [USER@]HOST:DEST

rsync [OPTION] … [USER@]HOST:SRC [DEST]

где SRC — это файл или каталог (или список из нескольких файлов и каталогов) для копирования, DEST — файл или каталог для копирования, а квадратные скобки указывают необязательные параметры.

Демон 
rsyncd — демон, реализующий протокол rsync. По умолчанию использует TCP-порт 873. 

Rsync также может быть запущен в режиме демона, который принимает следующие параметры:
 --daemon — запустить rsync как демон,
 --address=ADDRESS — связаться с определённым адресом,
 --config=FILE — определить конфигурацию rsyncd "rsyncd.conf",
 --port=PORT — указать порт подключения,
 --log-file=FILE — переписать настройки логирования ("log file"),
 --sockopts=OPTIONS — указать TCP параметры,
 -h, --help — посмотреть дополнительные опции (если указать после флага --daemon).

Примеры 

 rsync -arv somedirectory otherplace — сохранить все атрибуты, синхронизировать рекурсивно, «богатый» вывод.
 rsync -arv local/directory user@remote.server.address:/remote/directory/ — копирование из локального каталога в удалённый.
 rsync -arv user@remote.server.address:/remote/data local/directory/ — копирование из удалённого каталога в локальный.
 rsync -arv --progress user@remote.server.address:/remote/data local/directory/ — показать прогресс в процентах для каждого файла.
 rsync -arv --exclude={"*.jpg", "*.png"} user@remote.server.address:/remote/data local/directory/ — исключить все файлы с расширением .jpg и .png.
 rsync -arv --delete user@remote.server.address:/remote/data local/directory/ — удалить файлы в каталоге назначения, если в каталоге-источнике больше таких файлов нет.

Некоторые дополнительные функции rsync 

 поддержка копирования ссылок, устройств, владельцев, групп и разрешений;
 exclude и exclude-from опции, похожие на GNU tar;
 режим исключения CVS для игнорирования тех же файлов, которые CVS игнорировал бы;
 может использовать любую прозрачную удаленную оболочку, включая ssh или rsh;
 не требует привилегий суперпользователя;
 конвейерная передача файлов для минимизации затрат времени;
 поддержка анонимных или аутентифицированных демонов rsync (идеально подходит для зеркалирования);
 поддержка тестового прогона.

Алгоритм 
Утилита rsync использует алгоритм, разработанный австралийским программистом Эндрю Триджеллом для эффективной передачи структур (например, файлов) по коммуникационным соединениям в том случае, когда принимающий компьютер уже имеет отличающуюся версию этой структуры.

Принимающий компьютер разделяет свою копию файла на неперекрывающиеся куски фиксированного размера S и вычисляет контрольную сумму для каждого куска: MD4-хеш и более слабый кольцевой хеш, и отправляет их серверу, с которым синхронизируется.

Сервер, с которым синхронизируются, вычисляет контрольные суммы для каждого кусочка размера S в своей версии файла, в том числе перекрывающиеся куски. Вычисления производятся эффективно ввиду особого свойства кольцевого хеша: если кольцевой хеш байт от n до n + S − 1 равняется R, то кольцевой хеш байт от n + 1 до n + S может быть посчитан, исходя из R, байта n и байта n + S без необходимости учитывать байты, лежащие внутри этого интервала. Таким образом, если уже подсчитан кольцевой хеш байт 1—25, то для подсчета кольцевого хеша байт 2—26 используется предыдущее значение и байты 1 и 26.

Применение 
rsync была создана как замена для rcp и scp. Одним из первых применений rsync стало зеркалирование или резервное копирование клиентских Unix-систем на центральный Unix-сервер с использованием rsync/ssh и обычной учетной записи Unix. С планировщиком задач, таким как cron, возможно организовать автоматизированное основанное на rsync зеркалирование по защищенному криптографически каналу между многими компьютерами и центральным сервером.

Приложения rsync

Вариации rsync 

 zsync - это инструмент, похожий на rsync, оптимизированный для множества загрузок в каждой версии файла. zsync используется дистрибутивами Linux, такими как Ubuntu, для распространения быстро меняющихся файлов бета-образа ISO. zsync использует протокол HTTP и файлы. zsync с предварительно рассчитанным скользящим хешем, чтобы минимизировать нагрузку на сервер и разрешить передачу различий для оптимизации сети.
 Библиотека librsync, используемая rdiff, является независимой реализацией алгоритма rsync. Он не использует сетевой протокол rsync и не делится каким-либо кодом с приложением rsync. Он используется Dropbox, rdiff-backup, duplicity и другими утилитами.
 rclone - это инструмент с открытым исходным кодом, вдохновленный rsync, который ориентирован исключительно на поставщиков облачных систем хранения. Он поддерживает более 10 различных поставщиков и предоставляет rsync-подобный интерфейс для резервного копирования локальных данных этим поставщикам.

См. также 
 Remote Differential Compression

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Восстановление «битого» ISO-образа с помощью rsync
 Полезные рецепты при работе с rsync
 Использование Android в связке с Linux. Rsync — синхронизация и бекап файлов

Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Утилиты Unix